Беранже:

 П'єр-Жан Беранже — французький поет
 Франсуа Беранже — французький вокаліст

Французькі прізвища